Piotr Boroń (1920–1993) – polski lekarz, prof. medycyny, członek KW PZPR w Białymstoku
 Piotr Boroń (1955–2017) – polski działacz niepodległościowy, związkowy i społeczny.
 Piotr Boroń (ur. 1962) – polski polityk, senator VI kadencji, historyk
 Piotr Boroń (ur. 1965) – polski historyk, specjalizujący się w dziejach średniowiecza oraz pradziejach Polski

Zobacz też 
 Boroń